

Косогор — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Косогор — село, Яранський район, Кіровська область